Искорка — уменьшительно-ласкательная форма слова искра.

 Искорка — детский журнал, ежемесячное приложение к газете «Ленинские искры».
 Искорка (телесериал) — мексиканский семейный драматический телесериал 1982 года телекомпании Televisa.
 Сумеречная Искорка — персонаж франшизы «My Little Pony».

См. также